Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Hrvatski Nogometni Klub Rijeka nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Stagione 
Il Rijeka riuscì nell'impresa di laurearsi Campione di Croazia per la prima volta conquistando ben 88 punti in classifica, due in più della Dinamo Zagabria seconda in classifica. La certezza aritmetica del titolo giunse alla penultima giornata, quando i punti di vantaggio sulla Dinamo erano cinque con una sola partita da disputare. Vinse inoltre anche la sua quarta Coppa di Croazia, battendo in finale la Dinamo Zagabria, e centrando dunque il double. In Europa League il club venne eliminato al terzo turno preliminare.

Rosa
 Allenatore:  Matjaž Kek

 

Fonte: worldfootball.net

Risultati

Prva HNL

Fonte: Croatian Football Federation

Coppa di Croazia

Fonte: Croatian Football Federation

UEFA Europa League

Fonte: uefa.com

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori